Sali steht für:
 Sali (Kroatien), Ort auf Dugi Otok, Kroatien
 Sali (Adrar), Gemeinde in der Provinz Adrar, Algerien
 Sali (Sarmater), sarmatische Völkerschaft
 Sali (Waffe), Schlagwaffe
 Sali Vercellese, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Vercelli, Region Piemont

Sali ist der Familienname folgender Personen:

 Baba Sali (1889–1984), marokkoanisch-israelischer Rabbiner und Kabbalist
 Bill Sali (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Enes Sali (* 2006), rumänisch-kanadischer Fußballspieler
 Jainal Antel Sali junior (1964–2007), philippinischer Terrorist
 Kaisa Sali (* 1981), finnische Triathletin
 Mohd Safee Sali (* 1984), malaysischer Fußballspieler
 Negiat Sali (* 1953), rumänischer Politiker und Ökonom
 Ziynet Sali (* 1975), türkisch-zypriotische Sängerin

Siehe auch:
 Saly
 Salü
 Salii
 Salli